Eduardo Sánchez peut désigner :
 Eduardo Sánchez (1989-), joueur vénézuélien de baseball ;
 Eduardo Sánchez (1968-), cinéaste cubain.